Depot von Březí steht für:

Depot von Březí (Kamenný Újezd), frühbronzezeitliches Bronzedepot aus Březí, einem Ortsteil von Kamenný Újezd, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien
Depot von Březí (Trhové Sviny), frühbronzezeitliches Bronzedepot aus Březí, einem Ortsteil von Trhové Sviny, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien